Knetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Knetsch (1855–1923), deutscher Musikpädagoge und Musikschriftsteller
 Carl Knetsch (1874–1938), deutscher Archivar und Historiker
 Georg Knetsch (1904–1997), deutscher Geologe
 Heidi Knetsch (* 1947), deutsche Hörspielautorin